Dix-Huit-Janvier ou XVIII-Janvier ou 18-Janvier, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

18 janvier, dix-huitième jour de l'année du calendrier grégorien.

Toponyme 

Les noms de plusieurs voies, places, sites ou édifices contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

En Tunisie,

 Le  : Arrestation d'Habib Bourguiba avec 150 autres Néo-Destouriens et déclenchement de l'insurrection populaire, en vue de l'indépendance.

Édifices 

 « École 18 Janvier 1952 », à Ettadhamen-Mnihla, délégation d'Ettadhamen, gouvernorat de l'Ariana, Tunisie.

Odonyme

Graphies en français 

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième :

Graphies en langues étrangères 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 18 de Enero » ou « Diesiocho de Enero »
 Au Mexique : événement non connu
 « (Calle) 18 de Enero », Lagos de Moreno, État de Jalisco.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Édifices

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langues étrangères

Voir aussi 

Homonymie
18